

Pessoas
Verne Gagne
Verne Langdon
Júlio Verne

Localidades

La Verne
Lu Verne

Verne (Doubs)

Outros
5231 Verne

Desambiguações de sobrenomes